O Campeonato Suíço de Futebol 2007/08 foi a quinta edição da competição com o atual formato. Seu campeão foi o FC Basel. O campeão da Challenge League foi o FC Vaduz (que é um clube de Liechtenstein que compete no Campeonato Suíço).

Axpo Super League

Challenge League 
 FC Vaduz foi campeão e promovido à Axpo Super League 2008-09.
 AC Bellinzona foi classificado aos playoffs.
 SC Delémont, FC Locarno, FC Chiasso e SC Cham foram rebaixados à 1 Liga 2008-09.

Playoffs 
 AC Bellinzona 3-2 FC Saint-Gall
 FC Saint-Gall 0-2 AC Bellinzona

2007
2007 no futebol
2008 no futebol
Desporto na Suíça em 2007
Desporto na Suíça em 2008